Il toponimo Skorkov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Skorkov, comune del distretto di Havlíčkův Brod
Skorkov, comune del distretto di Mladá Boleslav